VTN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 478 амінокислот, а молекулярна маса — 54 306.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Білок має сайт для зв'язування з з молекулою гепарину. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки